Асе́ев (Асеева) — русская фамилия, происходит от имени Асей, народной версии имени Осия; также топоним.

Асеев

А 
 
 Асеев, Алексей Александрович (1922—1980) — Герой Советского Союза.
 Асеев, Алексей Александрович (1924—1993) — советский учёный, заведующий отделом геоморфологии Института географии АН СССР и главный редактор журнала Геоморфология.
 Асеев, Афанасий Фёдорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 1576; 26 ноября 1804.

Б 
 Асеев, Борис Павлович (1901—1965) — генерал-майор, доктор технических наук, профессор.

В

Г 
 
 Асеев, Герман Степанович (1938—2018) — украинский политик.
 Асеев, Григорий Сафронович (1920—1944) — лётчик, Герой Советского Союза.

И 
 Асеев, Иван Егорович (1913—1974) — Герой Социалистического Труда.
 Асеев, Игорь Петрович (1923—1944) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Асеев, Илья Александрович (1988—2018) — российский массовый убийца.

К 
 Асеев, Камиль Пираматович (род. 1952) — советский футболист.
 Асеев, Константин Николаевич (1960—2004) — советский и российский шахматист; гроссмейстер.

М

Н

С 
 Асеев, Сергей Миронович (род. 1957) — математик, специалист в области в математической теории оптимального управления, член-корреспондент РАН (2008).
 Асеев, Станислав Владимирович (род. 1989) — украинский писатель, журналист и блогер.

Ф 
 Асеев, Фёдор Константинович (1899—1960) — Герой Советского Союза.

Ю



Топоним 
 Асеев — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.

См. также 
 Ассеев
 Асева